Соревнования в прыжках в длину у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1993 года прошли 20 августа.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1993